Agenor (), na mitologia grega, foi um rei de Tiro. Existem várias versões sobre seu mito.

Segundo Pseudo-Apolodoro
Agenor era irmão gêmeo de Belo, filhos de Posidão e Líbia, filha de Épafo e Mênfis. Agenor moveu-se do Egito para a Fenícia e lá tornou-se rei.

Agenor casa-se com Teléfassa e tem uma filha, Europa, e três filhos, Cadmo, Fênix e Cílix. Pseudo-Apolodoro menciona que existem versões nas quais Europa é filha de Fênix.

Quando Zeus rapta Europa, Agenor manda seus filhos recuperarem Europa, e não voltarem sem ela. Como eles não conseguiram achar Europa, se fixaram em outros lugares.

Segundo Diodoro Sículo

Seu filho Cadmo foi enviado para procurar Europa, sua irmã.

Mitologia grega
Reis de Tiro